En Pologne, Mirkowice peut désigner :

 Mirkowice, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Mirkowice, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Mirkowice, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.